Andrea Meneghin ist der Name folgender Personen:

* Andrea Meneghin (Bobfahrer) (* 1958), italienischer Bobsportler
 Andrea Meneghin (Basketballspieler) (* 1974), italienischer Basketballspieler